El apellido Delibašić puede referirse a:

 Andrija Delibašić, jugador de fútbol montenegrino que actualmente se encuentra en el Rayo Vallecano
 Mirza Delibašić, jugador de baloncesto bosnio.